Nihonium, een scheikundig element
Noord-Holland, een afkorting voor de Nederlandse provincie Noord-Holland
NH (omroep), een regionale radio- en televisiezender voor de Nederlandse provincie Noord-Holland
Nederlands-Hervormd, een afkorting voor een Nederlands kerkgenootschap
New Hampshire, de standaard afkorting voor de Amerikaanse staat New Hampshire
NH Hotel Group, een Spaanse hotelketen
Hedlund, de eerste merknaam voor de motorfietsen van Hedlund
Locaalspoorweg-Maatschappij Neede-Hellendoorn, een voormalige Nederlandse smalspoormaatschappij
NH Media, een Zuid-Koreaans platenlabel